Šamir (: שָׁמִיר) může být:

příjmení
 Adi Šamir – izraelský kryptolog
 Ja'ir Šamir (1945) – izraelský politik a poslanec
 Jicchak Šamir (1915–2012) – izraelský premiér a vůdce předstátní organizace Lechi
 Moše Šamir (1921–2004) – izraelský spisovatel, publicista a poslanec
 Šlomo Šamir (1915–2009) – izraelský generál, velitel vojenského námořnictva a letectva

jiný význam
 Šamir (kibuc) – kibuc v severním Izraeli